Conservatieve Coalitie (Peru), een Peruviaanse politieke partij
 Koalicja Konserwatywna, een Poolse politieke partij (1994-1999)